The Initiation of Sarah (1978), een horrorfilm uit 1978 onder regie van Robert Day.
 The Initiation of Sarah (2006), een remake uit 2006 van de gelijknamige horrorfilm uit 1978, onder regie van Stuart Gillard.